

Geografia 
 Khanato di Marand – khanato dell'Azerbaigian storico con sede nella città di Marand
 Marand – capoluogo dello shahrestān di Marand nell'Azarbaijan orientale
 Shahrestān di Marand – shahrestān dell'Azarbaijan orientale, in Iran

Persone 
 Patricia Marand – attrice statunitense
 Sanaz Marand – tennista statunitense